

Anno 
 476 o 476 a.C.

Codici 
 476 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Grange Observatory, nel territorio di Bussoleno, in provincia di Torino

Matematica 
 476 – numero